Een verkeersweg:
 N316 (België)
 N316 (Frankrijk)
 N316 (Nederland), zie Provinciale weg 316

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing